Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2017./18. je dvanaesti put zaredom osvojio "Osijek".

Prva liga

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori: 
 
 
 
  
Ažurirano 25. svibnja 2018. 

 Strijelci 
Izvori:  

Strijelci 10 i više golova u sezoni: Ažurirano 25. svibnja 2018.

Druga liga

Istok 

 Ljestvica

Jug 

 Ljestvica

Sjeverozapad 

 Ljestvica

Kvalifikacije za 1. HNLŽ

Poveznice 
 HNS, 1. HNL za žene

Izvori 
 hns-cff.hr, 1. HNLŽ, pristupljeno 25. svibnja 2018. 
 hntv.hr, 1. HNL - Žene , pristupljeno 25. svibnja 2018. 
 scoresway.com, 1. HNL - Žene 2017./18., pristupljeno 25. svibnja 2018. 
 rsssf.com, Croatia (Women) 2017/18 
  

2017-18
ž-p